Луис Альфредо Гаравито Кубильос (; род. 25 января 1957), более известный как «La Bestia» («Зверь») и «Tribilín» (имя мультперсонажа Гуфи в испанском переводе) — колумбийский насильник и серийный убийца. В 1999 году он был признан виновным в изнасиловании и убийстве 138 мальчиков. Число его жертв, основанное на количестве захоронений, отмеченных на карте, о которых Гаравито сообщил в тюрьме, в конечном счёте может превышать 300. Он был описан местными СМИ как «худший серийный убийца в мире» из-за большого количества жертв.

Суд приговорил Гаравито к максимальному наказанию, доступному в Колумбии — 30 лет лишения свободы. Позже за сотрудничество и примерное поведение ему сократили срок до 22 лет, что, как считают колумбийцы, не является достаточным наказанием за его преступления. Изначально колумбийскими законами не было предусмотрено способа ужесточить максимальную меру наказания, даже для таких как Гаравито. С конца 2006 года всё чаще обсуждается вопрос о продлении его тюремного заключения.

Жизнь до убийств 
Луис Альфредо Гаравито родился 25 января 1957 года в городе Хенова колумбийского департамента Киндио. Самый старший из семи братьев, он, предположительно, страдал от физических и моральных издевательств со стороны отца. В своих показаниях он указал, что в молодом возрасте стал жертвой сексуального насилия.

Преступления 
Жертвами Гаравито были дети из бедных семей, крестьянские или беспризорные дети в возрасте от 6 до 16 лет. Гаравито подходил к ним на улице или в сельской местности, предлагал им подарки или небольшие суммы денег. После того как он завоёвывал их доверие, он уводил детей прогуляться, и, когда они уставали, он набрасывался на них, насиловал, перерезал горло и обычно расчленял трупы. На большинстве трупов были обнаружены следы пыток.

Гаравито был арестован 22 апреля 1999 года. Он признался в убийстве 140 детей. Тем не менее, он все ещё находится под следствием в подозрении совершения убийств 172 детей более чем в 59 городах в Колумбии.

Он был признан виновным в 138 из 172 случаев. Его осудили за каждый эпизод. Путём сложения наказаний получилось 1853 года и 9 дней. Однако по колумбийским законам он не может быть лишён свободы более чем на 30 лет. Кроме того, ввиду сотрудничества со следствием, его приговор был сокращён до 22 лет. В настоящее время Гаравито отбывает наказание.

См. также 
 Педро Алонсо Лопес
 Список серийных убийц по количеству жертв

Литература

Ссылки 
 World: Americas Colombian child killer confesses
 Pirry entrevista a Luis Alfredo Garavito
 172 NIÑOS VÍCTIMAS DE LUIS ALFREDO GARAVITO

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся 25 января
Серийные убийцы Колумбии
Насильники Колумбии
Серийные убийцы 1990-х годов